Schocktherapie bezeichnet:

 Schocktherapie (Wirtschaftspolitik), eine in Transformationsökonomien angewendete Wirtschaftspolitik.
 Schocktherapie (Psychiatrie), auf „Erschütterung“ des vegetativen Gleichgewichts ausgerichtete Behandlung mit ungewohnt stark wirksamen physikalischen oder chemischen Reizen
 Schocktherapie (Notfallmedizin), Behandlung eines globalen und komplexen Kreislaufversagens

Siehe auch:
Schock (Medizin)#Therapie